Annik Mahaim (1951-), écrivaine, journaliste, féministe et historienne suisse ;
 Ernest Mahaim (1865-1938), personnalité politique belge ;
 Ivan Mahaim (1897-1965), cardiologue, musicographe et musicien suisse ; 
 Raphaël Mahaim (1983-), personnalité politique suisse.